400 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i finał odbyły się 9 sierpnia w Kazaniu.

W tej konkurencji wzięło udział 35 zawodniczek z 27 krajów.

Mistrzynią świata została reprezentantka Węgier Katinka Hosszú. Srebrny medal zdobyła Amerykanka Madeline DiRado. Trzecie miejsce zajęła Emily Overholt reprezentująca Kanadę.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się 9 sierpnia o 10:00.

Legenda: NR - rekord kraju

Finał 
Finał odbył się 9 sierpnia o 18:49.

Legenda: NR - rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015